Maijansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Maijansaari (del av en ö), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Maijansaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,56, long 24,24), 
 Maijansaari (ö i Birkaland, Tammerfors, lat 61,38, long 24,48), 
 Maijansaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Maijansaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,79, long 26,66), 
 Maijansaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,14, long 25,46), 
 Maijansaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 
 Maijansaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 
 Maijansaari (ö i Päijänne-Tavastland, Lahtis, lat 61,23, long 25,80), 
 Maijansaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,87, long 29,09), 
 Maijansaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa, lat 65,46, long 28,67), 
 Maijansaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,51, long 27,55), 
 Maijansaari (ö i Birkaland, Sydvästra Birkaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar